Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2013 vond plaats van 4 tot en met 17 maart in het Amerikaanse Indian Wells. Er werd gespeeld op een ondergrond van hardcourt.

In het enkelspel stond de Spanjaard Rafael Nadal tegenover de Argentijn Juan Martín del Potro in de finale. De Spanjaard wist de titelstrijd uiteindelijk te winnen met 4-6, 6-3, 6-4. Dit betekende zijn derde titel bij het toernooi van Indian Wells. Hij was eerder in 2007 en 2009 de winnaar in het enkelspel.

Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikanen zelf. In de finale versloegen Bob en Mike Bryan het Filipijns/Poolse duo Treat Huey en Jerzy Janowicz, met 6-3, 3-6 en 10-6.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2013 trok 382.227 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finalerondes

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells